Projectorparishilton (en ) est une émission de divertissement satirique hebdomadaire russe. Elle est diffusée le samedi soir depuis le  sur la chaîne de télévision publique Perviy Kanal.

Les sujets traités sont souvent des événements de la culture ou de la politique russe et mondiale contemporaines. L'émission est animée par Ivan Ourgant, Garik Martirossian, Sergueï Svetlakov, Alexandre Tsekalo. Le romancier Sacha Filipenko est un des auteurs de scénarios pour  ces émissions. Le titre de l'émission fait référence à une ancienne émission russe des années 1980, intitulée Прожектор перестройки (Projector de la Perestroïka), qui traitait des sujets actuels sur les événements en Union soviétique du temps de la Perestroïka, ainsi qu'au nom de Paris Hilton, emblématique du mauvais goût selon Sergueï Svetlakov, une émission donc qu'il ne s'agit pas de trop prendre au sérieux.

Les quatre animateurs discutent habituellement des nouvelles intéressantes de journaux, magazines et Internet. De temps en temps ils répondent aussi aux questions du public. L'émission se termine par l'interprétation d'une chanson populaire par les animateurs. L'émission est en grande partie improvisée.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Émission de télévision produite en Russie
Émission de télévision de divertissement
Émission de télévision créée en 2008